Grand-Place (orthographe recommandée pour une espace urbain vide), Grand'Place ou Grand Place peut désigner :

Nom commun 

 la grand-place, un nom commun désignant la place centrale d'une ville, le plus souvent utilisé en Belgique, dans le nord de la France et aux Pays-Bas (en néerlandais, Grote Markt) ;

Entreprises 
 Grand-Place, un fabricant de chocolat belge ;
 Grand'Place, un centre commercial à Grenoble ;

Localités 
 Grand-Place, une localité sur la commune valdôtaine de Pollein, accueillant un centre polyfonctionnel et un espace vert
 Grand Place, un village des Hauts de l'île de La Réunion
 Grand Place (Haïti), un village de la commune de Cavaillon dans le département du Sud en Haïti 

Homonymie
Homonymie de square ou de place

nl:Grote Markt